Révész György (1915–1986) orvos, fül-orr-gégész, egyetemi tanár
 Révész György (1927–2003) filmrendező, forgatókönyvíró, filmdramaturg
 Révész György (1934) matematikus
 Révész György (??) pszichológus